АБК Лига (Ассоциация баскетбольных клубов, ) или Лига Эндеса () — высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании. В соревновании принимают участие 18 клубов из 2 стран: Испании (17 команд) и Андорры (1 команда). Две команды, занявшие последние места, вылетают в Лигу Оро и заменяются лучшей командой регулярного сезона и победителем плей-офф Лиги Оро.

Первый чемпионат Испании был проведён в 1956 году под названием «Лига Насиональ» (), с 1983 года лига носит название «Ассоциация баскетбольных клубов». С 2011 года лига также называется Лигой Эндеса по названию генерального спонсора Endesa.

Участники 2019/2020

Чемпионы

Чемпионат Испании

Финальные матчи

Лидеры по числу чемпионских титулов

См. также 
Лига Оро
Чемпионат Испании по баскетболу среди женщин
Кубок Короля Испании

Ссылки 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) Официальный сайт

Чемпионат Испании по баскетболу
Баскетбол в Испании
Баскетбольные лиги